1960 Голяма награда на САЩ е 2-рото за Голямата награда на САЩ и десети кръг от сезон 1960 във Формула 1, провежда се на 20 ноември 1960 година на пистата Ривърсайд, Ривърсайд, Калифорния, САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ